

Населені пункти та їхні частини
 Жеписька — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Жеписька — село в гміні Буковіна-Татшанська Татранського повіту Малопольського воєводства
 Ріписки (Жеписька) — село в гміні Гайнівка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Жеписька — частина села Несьоловиці в гміні Стенжиця Картузького повіту Поморського воєводства
 Жеписька — частина села Войська в гміні Творуґ Тарноґурського повіту Сілезького воєводства
 Жеписька — осада в гміні Ліпуш Косьцерського повіту Поморського воєводства

Примітки